Косма:
 Косма — в некоторых краях (странах) России название волос на голове.
 Косма — река в Республике Коми.

Носители имени Косма:
 Косма Веститор (XIII—IX век) — византийский писатель, проповедник и агиограф.
 Косма и Дамиан — святые православной и католической церквей;
 Косма Верхотурский (ум. 1679) — уральский юродивый, святой Русской церкви.
 Косма Косинский (ум. после 1240) — преподобный Русской православной церкви.
 Косма Маюмский (VIII век) — византийский церковный поэт, почитаемый в православной церкви в лике преподобных.
 Косма Этолийский (1714—1779) — священник Константинопольской православной церкви, деятель греческого просвещения XVIII века, чудотворец.
 Косма Яхромский (ум. 1492) — основатель Успенского Космина Яхромского монастыря, святой Русской православной церкви в лике преподобных.
 Косма (Магда) (1904—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Фамилия 
 Косма, Адриан (1950—1996) — румынский гандболист, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, чемпион мира.
 Косма, Владимир (род. 1940) — французский музыкант.
 Косма, Гжегож (1957—2017) — польский гандболист.
 Косма, Елена-Луминица (урождённая Раду; род. 1972) — румынская шахматистка.
 Косма, Жозеф (1905—1969) — французский композитор.
 Косма, Марсель (1910—2010) — французский спортсмен (академическая гребля).
 Косма, Мартти (1922—1999) — финский футболист, тренер.